Fred Simmons Keller (1899-1996) – psicologo e pedagogista statunitense
 Fred Keller (n. 1965) – politico statunitense